Георг Бохман (нім. Georg Bochmann; нар. 18 вересня 1913, Албернау, Саксонія — † 8 червня 1973, Оффенбах-на-Майні, Гессен) — німецький воєначальник, СС-оберфюрер.
 Бохман Ян Володимирович — лікар, доктор медичних наук.